Deux navires de la Marine soviétique portent le nom de Murmansk, d'après la ville de Mourmansk:

le Murmansk, un croiseur léger de classe Omaha transféré à l'URSS en 1944 et démoli aux États-Unis en 1949 ;
le Murmansk, un croiseur léger de classe Sverdlov lancé en 1955 et vendu pour démolition en 1994.

Murmansk